131 км, 131-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Казахстан 
 131 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога, Казахстан. Код 820020

Россия 
 131 км — пассажирская платформа, Горьковская железная дорога. Код 252524
 131 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 047830
 131 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 200252
 131 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 436358
 131 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога, Курганская область. Код 827439
 Разъезд 131 км — прежнее название разъезда Генерала Омельченко — железнодорожной станции Лужского направления Октябрьской железной дороги.

Украина 
 131 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 505160